Pelseneer est le patronyme de plusieurs personnes :

 Paul Pelseneer (1863 - 1945), zoologiste belge
 Édouard Pelseneer (1870 - 1947), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique